Garcilaso de la Vega (Inca), een Spaans-Peruviaanse schrijver van een kroniek over de Inca's
Garcilaso de la Vega (dichter), zijn grootvader, een Spaanse dichter